Meysztowicz herbu Rawicz – polska rodzina pochodzenia litewskiego

Osoby o nazwisku Meysztowicz:
 Aleksander Meysztowicz (1864–1943) – ziemianin i polityk
 Jan Meysztowicz (1910–1997) – prawnik i prozaik
 Jerzy Meysztowicz (ur. 1958) – polityk i przedsiębiorca
 Walerian Meysztowicz (1893–1982) – ksiądz katolicki, teolog i pisarz